Monumento puede hacer referencia a:

Monumento, obra pública y patente, como una estatua, una inscripción o un sepulcro, puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa singular; o construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc.
Monumento, capilla donde se guarda la hostia consagrada desde el Jueves al Viernes Santo.
Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por su mérito excepcional.

Monumento, nombre de cinco clásicas ciclistas.

Referencias